Der World Cup 1979 war die dritte Austragung des World Cups im Handball der Männer. Das Turnier mit acht teilnehmenden Nationalmannschaften fand vom 13. bis 18. November 1979 in Schweden statt. Das Finale wurde im Scandinavium in Göteborg ausgetragen.

Vorrunde

Gruppe A

Gruppe B

Platzierungsspiele

Spiel um Platz 7

Spiel um Platz 5

Spiel um Platz 3

Spiel um Platz 1

Abschlussplatzierungen 

 4. Platz: 
Kader: (unvollständig). Trainer: Mihály Faludi
 5. Platz: 
Kader: Michael Berg, Anders Dahl-Nielsen, Hans Henrik Hattesen, Kay Jørgensen, Carsten Haurum, Palle Jensen, Karsten W. Petersen, Mogens Jeppesen, Thomas Pazyj, Poul Kjær Poulsen, Per Skaarup, Ole Nørskov Sørensen, Iver Grunnet, Morten Stig Christensen, Erik Bue Pedersen. Trainer: Leif Mikkelsen
 6. Platz: 
Kader: Harry Keller, (unvollständig). Trainer: Vlado Stenzel
 7. Platz: 
Kader: (unvollständig). Trainer:
 8. Platz: 
Kader: Claes Hellgren, Tomas Gustafsson, Torbjörn Klingvall, Lars Persson, Lennarth Ebbinge, Håkan Hansson, Göran Bengtsson, Jörgen Abrahamsson, Lars Norgren, Kent Carlsson, Bengt Hansson, Claes Ribendahl, Stig Santa, Sten Sjögren, Sven Friedvall. Trainer: Ingemar Eriksson

Weblinks 
 todor.com, Ergebnisse auf der Webseite von Todor Krastev (englisch)

1979
Handballveranstaltung 1979
Sportveranstaltung in Karlskrona
Sportveranstaltung in Landskrona
Sportveranstaltung in Halmstad
Sportveranstaltung in Stockholm
Sportveranstaltung in der Gemeinde Helsingborg
Sportveranstaltung in Kristianstad
Sportveranstaltung in Ängelholm
Sportveranstaltung in Malmö
Sportveranstaltung in Göteborg
Veranstaltung in Helsingborg